Stroup ist Familienname von:

 Bob Stroup (1938–1996), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jessica Stroup (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Stroup Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika